Łomianki peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 dans la voïvodie de Mazovie
 Łomianki, une ville
 Łomianki, une gmina